61-й выпуск  Тура Дренте — шоссейной однодневной велогонки по дорогам нидерландской провинции Дренте. Гонка прошла 12 марта 2023 года в рамках Европейского тура UCI 2023. Победу одержал нидерландский гонщик Пер Странд Хагенес.

Участники 
В гонке приняли участие 20 команд: 5 команд категории UCI WorldTeam, 7 проконтинентальных команд, 7 континентальных и одна национальная команда. Всего на старт соревнования вышли 134 гонщика. До финиша доехали 125 спортсменов.

Ход гонки 
Из-за снегопада маршрут гонки был сокращён. Сначала в отрыв уехали Кариэль Десаль, Адам Де Вос, Рой Хугендорн и Тимо де Йонг. Де Йонг не выдержал темпа и отстал, а остальные под проливным дождём продолжили двигаться в отрыве. При первом восхождении на холм Вам, сформированный из бывшей свалки, пелотон отставал более чем на 3 минуты. Второе восхождение на Вам ознаменовалось атаками из пелотона, но безрезультатно. 

За 2 десятка километров до финиша сформировался квартет из Тобиаса Лунда Андресена, Пера Странда Хагенеса, Флориана Вермеерша и Адама Де Воса. Мощная атака 19-летнего Хагенеса за 2 километра до финиша не оставила шансов преследователям, и он финишировал в одиночестве.

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Тур Дренте 2023 на FirstCycling
 
 
 
 

2023 год в велоспорте
Спорт в Нидерландах в 2023 году
Март 2023 года